Plötze steht für:
 Rotauge, ein Karpfenfisch
 Plötze (Fluss), ein Fluss in Sachsen-Anhalt
 Plötze (Gewässer), zwei kleine Seen (Große und Kleine Plötze) in Brandenburg
 Justizvollzugsanstalt Plötzensee (berlinerisch)

Siehe auch:
 Plötzensee (Begriffsklärung)